Nenciulești se poate referi la:
Nenciulești, Buzău
Nenciulești, Teleorman
Nenciulești, Vâlcea